Jens Ulfstand henviser til:

 Jens Holgersen Ulfstand (til Glimminge, død 1523) - lensmand på Gulland, søkriger
 Jens Holgersen Ulfstand (til Skabersø, død 1566) - skånsk godsejer
 Jens Truidsen Ulfstand (til Vemmetofte, død 1566) - sjællandsk godsejer